

Смирненський () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Брусарці.
 Смирненський () — село в Русенській області. Входить до складу общини Ветово.